Paul Jones (1901–1968) – amerykański filmowiec
 Paul C. Jones (1901–1981) – amerykański polityk
 Paul Jones (ur. 1942) – brytyjski piosenkarz
 Paul W. Jones (ur. 1960) – amerykański dyplomata
 Paul Jones (ur. 1966) – brytyjski bokser
 Paul Jones – dramat Alexandre’a Dumasa

Zobacz też 
 USS Paul Jones
 John Paul Jones